Svjetsko prvenstvo u vaterpolu 1975. drugo je izdanje tog natjecanja. Održavalo se u Caliju u Kolumbiji od 19. do 26. srpnja.

Konačni poredak 

 

Svjetska prvenstva u vaterpolu
Međunarodna športska natjecanja u Kolumbiji